Clovis (Califòrnia), població dels Estats Units a l'estat de Califòrnia.
 Clovis (Nou Mèxic), població dels Estats Units a l'estat de Nou Mèxic.
 Cultura Clovis, cultura paleoamericana (10.000 aC) que ocupava les serralades d'Arizona, Nou Mèxic i oest de Texas.

També es tradueix sovint com a Clovis el nom franc Clodoveu (fràncic Chlodowech o Chlodwig)
 Clodoveu I, rei dels francs (s. V-VI)
 Clodoveu II, rei de Nèustria (s. VII)
 Clodoveu III, rei dels francs (s. VII)
 Clodoveu IV, rei dels francs (s. VII)